Leutea candida är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham. Leutea candida ingår i släktet Leutea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
candida